Lafnitz (rivier) - rivier in Oostenrijk
 Lafnitz (Steiermark) - gemeente in Oostenrijk
 SV Lafnitz voetbalclub uit bovenstaande gemeente